Вавилóнские огласóвки — система огласовок еврейского письма, разработанная вавилонскими масоретами. Достигнув пика своего развития в первой половине X века, позднее, в связи с упадком еврейской общины Вавилонии, была повсеместно (за исключением лишь Йемена, где сохранилась в изменённом виде) вытеснена тивериадской системой.

Описание 
Огласовки располагались над буквами. Для обозначения патаха и сегола использовался 1 знак, что связано с особенностями местного произношения. Покоящееся шва не обозначалось никак.

Кроме того, вавилонская система представлена в рукописях двумя вариантами, которые условно обозначены исследователями как простой и сложный. Отличительной особенностью последнего являлось различение гласных по долготе (краткость обозначалась добавлением к огласовке знака хитфа (ивр. חטפא), представляющего собой горизонтальную черту; этим же знаком обозначалось подвижное шва).

В таблице приведены знаки огласовок простой вавилонской системы:

Примечания

Библиография 
 Тов Э. Текстология Ветхого Завета / Пер. К. Бурмистров, Г. Ястребов. — М. : Библейско-богословский ин-т св. апостола Андрея, 2001. — 424 с. ISBN 5-89647-031-2
 Sáenz-Badillos, A. A History of the Hebrew Language. Great Britain: Cambridge University Press, 1993. ISBN 0-521-43157-3

Ссылки 
 Khan, G. Vocalization, Babylonian

Иврит
Еврейские огласовки